

Населені пункти та їхні частини

 Біскупін — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Біскупін — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біскупін — село в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біскупін — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві

Примітки